A 2011-es wales-rali (hivatalosan: 67th Wales Rally of Great Britain) volt a 2011-es rali-világbajnokság tizenharmadik, egyben utolsó futama. November 10. és 13. között került megrendezésre, 23 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 353,5 kilométert tett ki. A versenyen 78 páros indult, melyből 40 ért célba.

A győztes a finn Jari-Matti Latvala lett, mögötte Mads Østberg és Henning Solberg zártak.

Szakaszok

Végeredmény 

* A WRC Akadémia versenyzői csak a rali első két napján vettek részt.

Szuperspeciál (Power Stage)

Források 

 A verseny hivatalos honlapja
 WRC hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Wales